PhD of Ph.D. kan verwijzen naar:

 Doctor of Philosophy, de Angelsaksische benaming voor de academische graad van doctor 
 Ph.D. (band), een Britse popgroep uit de begin jaren 80 
 Ph.D. (album), het debuutalbum van bovenstaande popgroep.